Ulica Szeroka w Gdańsku
 Ulica Szeroka w Krakowie
 Ulica Szeroka w Toruniu

Szeroka